La Zone peut désigner :
La Zone, une ancienne partie de l'agglomération parisienne
La Zone, une salle de concert liégeoise
 La Zone, un court-métrage documentaire français sorti en 1929
La Zone, une émission sportive de la télévision de Radio-Canada
La Zone, un épisode de la deuxième saison de la série télévisée franco-canadienne Highlander
 La Zone, un film québécois produit et réalisé par Denys Desjardins en 2017
 La Zona, un film mexicain de Rodrigo Plá, sorti en 2007
 La Zone. Souvenirs d'un gardien de camp  un récit de l'écrivain russe Sergueï Dovlatov 
 La Zone récit de l'écrivain ukrainien Markiyan Kamysh (2015)